Соревнования по стрельбе на летних Азиатских играх 1974 проходили в Спортивном комплексе Арьямехр с 2 по 7 сентября 1974 года. В соревнованиях принимали участие как мужчины, так и женщины.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 

1974